Il doppio  dell'Intersport Heilbronn Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Johan Brunström e Frederik Nielsen erano i detentori del titolo ma Nielsen ha deciso di non partecipare quindi Brunström gioca con Raven Klaasen e in finale hanno battuto in finale Jordan Kerr e Andreas Siljeström 6–3, 0–6, [12–10].

Teste di serie

  Johan Brunström /  Raven Klaasen (campioni)
  Michail Elgin /  Igor Zelenay (primo turno)

  James Cerretani /  Adil Shamasdin (semifinale)
  Philipp Marx /  Florin Mergea (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Intersport Heilbronn Open 2013
ATP Challenger Tour 2013